Арум:
 Арум, аронник () — род декоративных растений.
 Арум — персонаж книг А. М. Волкова о Волшебной стране.
 Арум, Боб (род. 1931) — американский юрист, боксёрский промоутер и бизнесмен.
  (род. 1963) — американский профессор социологии.